Il singolare del torneo di tennis Open Barletta 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Carlos Berlocq che ha battuto in finale Werner Eschauer che si è ritirato sul punteggio di 3-6, 7-68, 2-0.

Teste di serie 

 Nicolas Devilder (quarti di finale)
 Alessio Di Mauro (primo turno)
 Óscar Hernández (quarti di finale)
 Werner Eschauer (finale)

 Carlos Berlocq (Campione)
 Iván Navarro (finale)
 Albert Portas (semifinali)
 Marcel Granollers (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Barletta 2007